Пуерто Чиле има више значења:

 Пуерто Чиле (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Пуерто Чиле, С Катик (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику